Anna Johansson kan syfta på:
 Anna Johansson (1860–1938), sömmerska, pionjär inom socialdemokratin
 Anna Johansson (socialdemokrat), infrastrukturminister 2014–2017
 Anna Johansson (författare), författare (född 1980)
 Anna Johansson (barnboksförfattare), författare (född 1982)
 Anna Johansson (dansös), rysk ballerina
 Anna Johansson, förbundssekreterare i Grön Ungdom 2007–2008

Se även 
 Anna Johansson-Visborg, svensk fackföreningskvinna och socialdemokrat
 Anna-Maria Johansson, svensk handbollsspelare
 Anne Johansson, svensk körledare och musikpedagog
 Annelis Johansson, svensk författare
 Ann-Kristine Johansson, svensk politiker (socialdemokrat)
 Ann-Sofie Johansson, svensk modedesigner
 Annie Lööf, född Johansson, svensk politiker
 Johansson, lista över personer som heter Johansson